Le pai est un instrument de musique à anche simple de Roumanie.

Pai est aussi un nom propre qui peut désigner :
 Pai, une ville de Russie ;
 Pai, une ville de Thaïlande ;
 La Pai, un affluent de la Salween ;
 Paï, un film de Niki Caro ;
 Pai, un personnage du manga Tôkyô mew mew.

Voir aussi
Lingbao pai et Shangqing pai, courants taoistes
Nam Pai Chuan, style de  Kung-fu Shaolin
Conjuration de Nosso Pai, mouvement de révolte régionaliste au Brésil en 1666
Pai Chan, personnage de jeu vidéo de la série de jeu de combat Virtua Fighter
Tao Pai Pai, personnage du manga Dragon Ball

Sigle

PAI est un sigle qui peut désigner :

 Poste d'aiguillage type PAI

 Projet d'Accueil Individualisé, protocole permettant l'accueil d'un élève souffrant d'un handicap, d'une allergie ou d'une maladie au sein d'un établissement scolaire
 PAI acronyme pour Produits_Alimentaires_Intermédiaires : éléments d'un assemblage pour un plat . Exemple cube de carottes pour une macédoine de légumes

 Parti des paysans, artisans et indépendants, ancien parti politique suisse, précurseur de l'Union démocratique du centre
 Parti africain de l'indépendance, un parti politique
 Poale Agoudat Israel, parti politique juif polonais et israélien

 Partnership on AI, Organisation internationale de réflexion et de liaison sur l'intelligence artificielle 

 Paysage audiovisuel ivoirien

 PAI partners, un fonds d'investissement français

  Programme d'anglais Intensif

 « Propriétaire actuellement inconnu », œuvre non identifiée par la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) et ne faisant l'objet d'aucune redevance.

 Polyamide Imide, code dans la nomenclature des polymères (Voir Polyimides thermoplastiques).

Homonymie de toponyme